Ryden oder Rydén ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh Ryden (* 1943), schottischer Fußballspieler
 John Ryden (1931–2013), schottischer Fußballspieler 
 Kalen Ryden (* 1991), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Mark Ryden (* 1963), US-amerikanischer Maler und Illustrator
 Susanne Rydén (* 1962), schwedische Musikerin
 Vassula Rydén (* 1942), ägyptische Autorin, Christin mit religiösen Visionen